Соревнования в женском фристайле в дисциплине параллельный могул на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду 2019 года прошли 9 февраля в сноу-парке горнолыжного курорта.

Соревновалось 30 спортсменок.

Медалисты

Результаты

Плей-офф

Верхняя сетка

Нижняя сетка

Финал

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата 
 Отчёт

Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду 2019